Renaixement Nacional de Polònia, partit polític de Polònia
 Rosa nel Pugno, federació de partits polítics històrica d'Itàlia
 Reagrupament Nacional Popular, partit polític històric de França
 Policia Nacional de Ruanda (del seu nom en anglès Rwanda National Police), cos de policia de Ruanda
 Registro Nacional de las Personas, organisme de registre civil d'Hondures
 Records of Natural Products, revista científica especialitzada en química dels productes naturals
 Reserva natural parcial, tipus de reserva natural definit pel Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya
 Propietat de Radon–Nikodym (del seu nom en anglès Radon–Nikodym Property), aplicació del teorema de Radon–Nikodym a un espai de Banach
 Residu no perillós, residu que no suposa un perill per a l'activitat humana
 Ribonucleoproteïna, nucleoproteïna rica en uridina que pot actuar com a patogen
 Relació nucleoplasmàtica, relació entre el volum del nucli cel·lular i el del citoplasma
 Required Navigation Performance, requeriments necessaris per a una aeronau per a moure's dins d'un espai aeri determinat